

Оскалуса — місто, штат Айова
 Оскалуса — місто, штат Канзас